Příjmení Kmoníček nese více osob:

 Aleš Kmoníček (* 1969) – český sportovní manažer
 Hynek Kmoníček (* 1962) – český diplomat a úředník
 pan Kmoníček – hlavní postava povídky Jak se pan Kmoníček vzbouřil od Jaroslava Haška